Un propanediol ou (1,2 - mono propylène glycol) est une molécule de formule brute C3H8O2 et composée d'un chaîne carbonée de trois atomes portant deux fonctions hydroxy ou alcool.
C'est donc un diol. 

Parmi ses dérivés, existent des curarisants de synthèse (substances qui ont des effets similaires à ceux du curare en inhibant l'action des nerfs moteurs sur les muscles).

Les isomères 

Cinq isomères de propanediol existent, dont une paire d'énantiomères :

 le propane-1,1-diol, numéro CAS 
 le propane-1,2-diol ou propylène glycol, numéro CAS , mélange racémique
 R-propane-1,2-diol, numéro CAS 
 S-propane-1,2-diol, numéro CAS 
 le propane-1,3-diol ou triméthylène glycol, numéro CAS 
 le propane-2,2-diol qui est le diol géminal issu de l'acétone, numéro CAS

Usages 

Ce produit, en solution à 10 %, est notamment utilisé en entomologie pour la conservation des insectes dans certains pièges (piège Barber en particulier) utilisés pour les inventaires entomologiques. Il présente l'avantage d'éviter la raideur cadavérique et une faible toxicité (par rapport au formol qui crée une raideur cadavérique irréversible, même à très faible concentration de 2 à 3 %).

Références

Articles connexes 

 Chimie organique
 Diol
 Acétone
 Propane
 curarisant

Alcanediol
Isomérie